

Toponymie
 Abbaye de Bonnecombe, dans le département de l'Aveyron, sur la commune de Comps-la-Grand-Ville
 Abbaye de Bonnecombe (Izeaux), dans le département de l'Isère
 Bonnecombe-Paréage, ancienne commune fusionnée en 1837 devenant Moyrazès
 Is-Bonnecombe, ancienne commune fusionnée en 1837 devenant Druelle

 Dans le Massif central, Aubrac, France
 Col de Bonnecombe, 
 Étang de Bonnecombe, lac glaciaire de l'Aubrac (voir les lacs de l'Aubrac)

Homonymie de toponyme